Mamedli – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Mamedli – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian